Цейков — село у Словаччині, в Требішовському окрузі Кошицького краю.
 Цейков — колишній замок, розташовується в однойменному населеному пункті.